Curling-Weltmeisterschaft 2016 steht für:

 Curling-Weltmeisterschaft der Damen 2016
 Curling-Weltmeisterschaft der Herren 2016
 Curling-Mixed-Weltmeisterschaft 2016
 Curling-Mixed-Doubles-Weltmeisterschaft 2016
 Rollstuhlcurling-Weltmeisterschaft 2016
 Curling-Juniorenweltmeisterschaft 2016
 Curling-Seniorenweltmeisterschaft der Damen 2016
 Curling-Seniorenweltmeisterschaft der Herren 2016

Siehe auch:
 Curling-Weltmeisterschaft
 Curling-Europameisterschaft 2016
 Curling-Pazifik-Asienmeisterschaft 2016
 Olympische Jugend-Winterspiele 2016/Curling